Серхио Анхель Берти (; род. 17 февраля 1969, Вилья-Конститусьон, провинция Санта-Фе, Аргентина) — аргентинский футболист, участник чемпионата мира 1998 (в 1/8 финала против сборной Англии в серии пенальти забил первый из 11-метровых у аргентинцев; в итоге команда выиграла серию 4:3), пятикратный чемпион Аргентины, легенда «Ривер Плейта». Закончил карьеру в 2002 году, плюнув в товарища по команде «Ливингстон» Ричарда Бриттейна () во время одного из предсезонных матчей.

Ссылки 
 Профиль на сайте ''FIFA 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Аль-Айн»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль